Выборы депутатов Архангельского областного собрания депутатов (АОСД) пятого созыва состоялись в Архангельской области и Ненецком автономном округе в единый день голосования 1 марта 2009 года. На выборах избирались 62 депутата по смешанной системе: 31 — в соответствующих одномандатных округах, остальные 31 — по общеобластному списку. До голосования по спискам были допущены 4 партии. По итогам парламентских выборов Единая Россия получила 39 мест в совете депутатов, Справедливая Россия — 9 мест, КПРФ — 6 мест, ЛДПР — 2 места, независимые кандидаты — 6 мест.

Округа 

Для части выборов по мажоритарной системе Архангельская область была разделена на 31 округ, из которых 13 были в двух крупнейших городах — Архангельске и Северодвинске.

Результаты

Результаты голосования по спискам

Результаты голосования в одномандатных округах

Примечания

Ссылки 
Выборы в Архангельской областное Собрание депутатов пятого созыва на сайте Избирательной комиссии Архангельской области

Архангельская область
Архангельская область
Региональные выборы в Архангельской области
2000-е годы в Архангельской области